Karlsbader Zeitung ist der Name folgender Zeitungen:

 Karlsbader Zeitung (1887), Wochenzeitung, bis 1925
 Karlsbader Zeitung (1951), monatlich erscheinende Heimatzeitung
 Karlsbader Zeitung (2004), deutschsprachige Monatszeitung, bis 2006